Il singolare del torneo di tennis Sopot Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Roberto Carretero-Diaz che ha battuto in finale Thierry Guardiola 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Andrej Čerkasov (primo turno)
 Jiří Vaněk (semifinali)
 Luis Morejon (primo turno)
 Thomas Larsen (primo turno)

 Andreas Vinciguerra (secondo turno)
 Attila Sávolt (semifinali)
 Bartlomiej Dabrowski (primo turno)
 Martin Spottl (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sopot Challenger 1999